Helenos – forma greca di Eleno 
 1872 Helenos – asteroide troiano di Giove del campo troiano